Обер — многозначное слово.


Приставка 
О́бер () — часть слов немецкого происхождения, имеющая значение «верхний». Часто используется в названиях географических объектов (например, Оберхаг, Оберхоф, Оберхаузен и др.). Также в значении «старший», «главный» используется в названиях должностей: обер-бургомистр, обер-лейтенант, обер-гофмаршал, обер-прокурор и др.

Фамилия 
Обе́р () — французская фамилия.

Известные носители:
 в России
 Обер, Александр Лаврентьевич (1835—1898) — русский архитектор и реставратор.
 Обер, Артемий Лаврентьевич (1843—1917) — русский скульптор, академик Императорской Академии художеств.
 Обер, Лаврентий Николаевич (1802—1884) — управляющий Конторой Императорских московских театров, действительный статский советник, брат Фёдора и отец Александра и Артемия Обера.
 Обер, Фёдор Николаевич (1800—1863) — директор Санкт-Петербургского театрального училища.

 в Европе
 
 Обер, Даниэль (1782—1871) — французский композитор, основоположник жанра французской «большой оперы».
 Обер, Джонни (1889—1954) — швейцарский пианист и музыкальный педагог.
  (1689—1753) — французский скрипач и композитор, отец поэта Жан-Луи Обера.
 Обер, Жак (1919—1995) — швейцарский энтомолог, специалист по веснянкам.
 
 Обер, Жан-Эрнест (1824—1906) — французский живописец, литограф и гравёр.
 Обер, Жанна (1906—1988) — французская певица и актриса театра, кино и телевидения.
 Обер, Жозеф (1849—1924) — французский художник.
 Обер, Луи (1877—1968) — французский композитор, певец и музыкальный критик.
 Обер, Огюстен (1781—1857) — французский художник, автор мифологических и религиозных сцен и пейзажист.
 Обер, Поль (1872—1923) — французский врач и биолог.
 Обер, Пьер (1927—2016) — швейцарский политик, президент страны в 1983 и 1987 годах.
 Обер, Сандрин (род. 1982) — французская горнолыжница.
 Обер, Теодор (1878—1963) — швейцарский адвокат, писатель, политический деятель.

Двойная фамилия 
 Обер-Дюбайе, Жан-Батист Аннибаль (1757—1797) — французский дивизионный генерал и военный министр.

Примечания